Cryptopristus är ett släkte av steklar som beskrevs av Förster 1856. Cryptopristus ingår i familjen gallglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gallglanssteklar
Cryptopristus